Laizāns ist der Familienname von:

 Juris Laizāns (* 1979), lettischer Fußballspieler
 Oļegs Laizāns (* 1987), lettischer Fußballspieler